Omaruru bezeichnet:

 Omaruru, Gemeinde in der Region Erongo in Namibia
 Omaruru (Wahlkreis), Wahlkreis in der Region Erongo in Namibia
 Omaruru (Fluss), Fluss im westlichen Namibia
 Omaruru (Fernsehserie), westdeutsche Fernsehserie von Peter Schulze-Rohr und Hagen Mueller-Stahl